Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2023 de l'Open d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

La tenante du titre, l'australienne Ashleigh Barty, ayant mis fin à sa carrière, la polonaise Iga Świątek est la principale favorite. Demi-finaliste de l'édition précédente, vainqueure de Roland-Garros et de l'US Open la saison passée, la numéro 1 mondiale a tant d'avance qu'elle est assurée de conserver sa place à l'issue du tournoi.

La française Caroline Garcia, vainqueur aux masters, est parmi les challengers. La tunisienne Ons Jabeur et les américaines Jessica Pegula et Danielle Collins sont aussi attendues.

Forfaits 
On note les forfaits des Australiennes Ajla Tomljanović et Daria Saville, des Chinoises Wang Qiang et Zheng Saisai, des Espagnoles Paula Badosa et Sara Sorribes Tormo, de la Japonaise Naomi Osaka et de la Roumaine Simona Halep.

Elles sont respectivement remplacées par Léolia Jeanjean, Ysaline Bonaventure, Harriet Dart, Elizabeth Mandlik, Laura Pigossi, Kateryna Baindl, Dayana Yastremska et Varvara Gracheva.

Pendant le tournoi 
Grâce à sa victoire sur Emma Raducanu au , l'Américaine Coco Gauff remporte à 18 ans seulement le  match de sa carrière, devenant ainsi la plus jeune joueuse à réaliser cette performance depuis Caroline Wozniacki en 2009.

En écartant Nadia Podoroska au , Victoria Azarenka signe la  victoire de sa carrière en Grand Chelem.

La Tunisienne et tête de série 2 du tournoi Ons Jabeur est éliminée dès le  par Markéta Vondroušová. Autre tête de série à sortir rapidement, María Sákkari qui est éliminée par Zhu Lin au  tour. La numéro une mondiale, Iga Świątek est défaite, quant à elle, par Elena Rybakina en huitième de finale et n'accède donc pas à la seconde semaine du tournoi.

La Kazakh Elena Rybakina et la Lettone Jeļena Ostapenko deviennent les premières joueuses de leur pays respectif à atteindre les quarts de finale de l'Open d'Australie.

Lauréate 
Aryna Sabalenka remporte le tournoi en battant en finale Elena Rybakina. Elle remporte son premier tournoi du Grand Chelem.

Primes et points 

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points WTA sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2023

Liens externes 
  Site officiel
 

2023
Tennis en Australie en 2023
Australie Simple dames
Tennis en janvier 2023